Aumale heeft meerdere betekenissen:
 Aumale (Seine-Maritime), een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime.
 Graafschap Aumale, een Franse heerlijkheid, later graafschap, vanaf 1 juli 1547 hertogdom
 Aumale (metrostation), een station van de Brusselse metro.
 Aumale, de voormalige Franse naam van de Algerijnse stad Sour El-Ghozlane.